Miłobądz (Pommeren), een plaats in het Poolse district Tczewski, woiwodschap Pommeren
 Miłobądz (West-Pommeren), een plaats in het Poolse district Szczecinecki, woiwodschap West-Pommeren